E75, E-75 oder E 75 steht für:
 DR-Baureihe E 75, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Europastraße 75, eine Fernstraße von Vardø in Norwegen nach Sitia auf Kreta in Griechenland
 Panzerkampfwagen E-75, ein deutsches Kampfpanzerprojekt aus dem Zweiten Weltkrieg
 Störungen des Sphingolipid­stoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung nach dem ICD-10-Code

E75